General Comprehensive Operating System, een familie van besturingssystemen voor computers
 Global Climate Observing System, een wereldwijd netwerk voor klimaatgerelateerde waarnemingen

Zie ook
 GCO

Wikipedia:Doorverwijspagina